Паласуэло-де-Ведиха () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 32,01 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Centro Rural Agrupado Campos Góticos

Муниципалитеты Вальядолида